Zawonia peut désigner en Pologne :

 Zawonia, gmina rurale du powiat de Trzebnica
 Zawonia, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Zawonia, village de la voïvodie de Mazovie